Лесное (бывш. , Варникен) — посёлок в Cветлогорском городском округе Калининградской области России. В 2007 — 2018 годах входил в состав городского поселения Приморье Светлогорского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Светлогорского городского округа